Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2007 wurde am 25. und 26. August 2007 im Nagai-Stadion der japanischen Stadt Osaka ausgetragen.

Zum dritten Mal in Folge Weltmeisterin wurde die schwedische Olympiasiegerin von 2004 und zweifache Europameisterin (2002/2006) Carolina Klüft.
Den zweiten Rang belegte Ljudmyla Blonska aus der Ukraine.
Die Britin Kelly Sotherton gewann wie bei den Olympischen Spielen 2004 die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Aufgestellt wurden mehrere Rekorde/Bestleistungen.
 eine Weltjahresbestleistung:
 7032 P – Carolina Klüft, Schweden
 ein Kontinentalrekord:
 7032 P (Europarekord) – Carolina Klüft, Schweden
 zwei nationale Rekorde:
 6832 P – Ljudmyla Blonska, Ukraine
 6226 P – Ida Marcussen, Norwegen

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
25./26. August 2007

Carolina Klüft errang zum dritten Mal in Folge den Weltmeistertitel, gewann ihren achtzehnten Wettkampf in Folge. Mit ihrer Punktzahl stellte sie gleichzeitig eine neue Weltjahresbestleistung und einen neuen Europarekord auf.

Videolinks 
 2007 IAAF World Championships, Osaka. Heptathlon (long version). Carolina Klüft, youtube.com, abgerufen am 12. November 2020
 Carolina Klüft Osaka 2007 European Record, youtube.com, abgerufen am 12. November 2020

Weblinks 
 11th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 9. Oktober 2020
 Women Heptathlon Athletics XI World Championship 2007 Osaka (JPN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 12. November 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Heptathlon, Osaka 2007, S. 356f (PDF; 10,3 MB), englisch, abgerufen am 12. November 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Siebenkampf der Frauen
Mehrkampfsport
Leichtathletikwettbewerb in Osaka